Jorid Paulus (* 1998 in New York City) ist eine US-amerikanische Sängerin.

Leben 
Im sechsten Lebensjahr zog sie mit ihren Eltern nach Los Angeles. Früh wurde ihr Talent als Schauspielerin und Sängerin erkannt. Mit acht Jahren bekam sie kleine Gastrollen in den Serien Malcolm mittendrin und Two and a Half Men und spielte an der Seite von Ashley Tisdale in Hotel Zack & Cody. Sie war in Sharpays Fabolous Adventure zu sehen als ihre kleine Freundin die mit nach New York geflogen ist. 2010 spielte sie in Zack & Cody an Bord. Ihre Serie Hellcats war ein Erfolg, aber dennoch schloss CW die Serie ab.

2008 begann sie mit dem Gesang und ihre erste Single Dance to the beat schaffte es auf Platz 11 der Charts.
Danach schaffte es die Single  You are my Heart auf Platz 20 der Charts. 2009 kam ihr Album Clock auf dem Markt und verkaufte sich gut und nahm 174.789 US-Dollar ein.
Ende 2010 brachte Jorid ein Album auf dem Markt Sun in the Rain. Das Album nahm 198.997 US-Dollar ein.
2010 fing sie an zu synchronisieren für Kim Possible.

Sie lebt mit ihrer Mutter Kathrin Paulus und ihrem Vater Thomas Paulus zusammen. Sie hat eine 3 Jahre ältere Schwester.

CDs 
 2008: Dance to the Beat
 2008: You are my Heart
 2008: On the Dancefloor
 2009: Heart
 2009:  1,2,3
 2010: Mineua
 2010: Bye Bye

Album 
 2009: Clock
 2010: Sun in the Rain

DVDs 
 2006: Chaoscamper
 2007: High School Musical 2
 2008: High School Musical 3
 2009: Die Noobs Klein aber Gemein (Aliens in the attic)
 2010: Crazy on the outside

Frau
Geboren 1998
US-Amerikaner
Sänger